Пауэрс Бут (; 1 июня 1948, Снайдер — 14 мая 2017, Лос-Анджелес) — американский актёр, лауреат премии «Эмми».

Карьера 
Коренной техасец, Пауэрс Бут в 2009 году был введён в  за свои достижения в карьере, которая охватывает четыре десятилетия. Он начал свою карьеру на театральной сцене и вскоре добился успеха благодаря главной роли в комедийной бродвейской постановке 1979 года «Одинокая звезда». Пауэрс Бут получил широкую известность в 1980 году исполнением роли Джима Джонса в телефильме «Гайанская трагедия: История Джима Джонса», которая принесла ему премию «Эмми» за лучшую мужскую роль в мини-сериале или фильме.

Пауэрс Бут сыграл более шестидесяти ролей на телевидении и в кино. В первую очередь он известен по ролям сильных и властных мужских персонажей разных эпох. Его наиболее яркие роли были в фильмах «Красный рассвет», «Все меры предосторожности», «Сталинград», «На рассвете», «Тумстоун», «Голубое небо», «Никсон» и «Город грехов». На телевидении он снялся в сериалах «Дедвуд» и «24 часа», а также в мини-сериалах «Настоящие женщины» с Даной Дилейни, «Аттила-завоеватель» с Джерардом Батлером и «Хэтфилды и Маккои» с Кевином Костнером и Биллом Пэкстоном.

В 2012 году Пауэрс Бут был приглашен на роль Ламара Уайетта, мощного политика и властного отца героини Конни Бриттон в телесериале «Нэшвилл». Бут был понижен с регулярного до эпизодического статуса во втором сезоне, так как его персонаж не имел значительной важности для сюжета. Его персонаж умер в середине второго сезона.

Личная жизнь 
Пауэрс Бут родился на ферме в Техасе и окончил Техасский университет, а в 1972 году получил степень магистра искусств в Южном методистском университете в Далласе. С 1969 года он был женат и имел двоих детей. Бут проживал в Нэшвилле, штат Теннесси.

Умер 14 мая 2017 года в США в своём доме от сердечного приступа, до этого страдал полгода раком поджелудочной железы.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Умершие от инфаркта миокарда
Умершие от рака поджелудочной железы
Выпускники Университета штата Техас